Zweiteilung: Die Aufteilung einer Einheit/Entität in zwei Teile, z. B.

Schizotomie (Biologie)
Art der Hinrichtung im Mittelalter

Siehe auch:
Dichotomie